A 25 135-ös számú mellékút egy rövid, kevesebb, mint két kilométeres, öt számjegyű mellékút (országos közút)  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 
A 2517-es útból ágazik ki, annak a 8+100-as kilométerszelvénye közelében, Parasznya közigazgatási területén. Nyugat-északnyugati irányba indul, Petőfi Sándor utca néven, majd kissé délebbnek veszi az irányt. Hozzávetőlegesen 800 méter megtétele után átlép Varbóra, ott a települési neve előbb Dózsa György utca, majd utolsó, rövid szakaszán Rákóczi Ferenc utca.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,780 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25135